Николай Щербатов:
 Щербатов, Николай Александрович (1800—1863) — русский государственный деятель, тайный советник, Московский гражданский губернатор.
 Щербатов, Николай Борисович (1868—1943) — русский государственный деятель, министр внутренних дел Российской империи, шеф Отдельного корпуса жандармов.
 Щербатов, Николай Григорьевич (1777—1848) — российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал-майор.
 Щербатов, Николай Сергеевич (1853—1929) — русский историк, археолог, директор Исторического музея в Москве.